Badagaon puede referirse a distintas localidades de la India:

 Badagaon, en el distrito de Tikamgarh, estado de Madhya Pradesh.
 Badagaon (Panna), en el distrito de Panna, estado de Madhya Pradesh.
 Badagaon (Rewa), en el distrito de Rewa, estado de Madhya Pradesh.
 Badagaon (Ujjain), en el distrito de Ujjain, estado de Madhya Pradesh.